Aiglerio (m. 1281) – ecclesiastico e arcivescovo di Napoli
 Bernardo Aiglerio (m. 1282) – fratello del precedente, benedettino e abate di Montecassino